Szwajcaria:
 Aesch – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Arlessheim
 Aesch – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf
 Aesch – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Dietikon

Osoby:
 Werner von Aesch – szwajcarski kabareciarz

Zobacz też:
 Ash
 Esch